Dobelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Dobelmann (* 1959), deutscher Extremschwimmer
 Werner Dobelmann (1913–1985), deutscher Schriftsteller, Lyriker und heimatkundlicher Forscher